Аояма Сюко і Чжан Кайчжень були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.

Тімеа Бабош і Чжань Хаоцін виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Юнжань і Чжен Сайсай з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main draw

Malaysian Open
2014